Dog Days – serie televisiva anime fantasy del 2011 creata da Masaki Tsuzuki e prodotta da Seven Arcs e Aniplex per la regia di Keizo Kusakawa
 Dog Days – album degli Atlanta Rhythm Section del 1975
 Dog Days – film del 2018 diretto da Ken Marino